Список видов рода журчалок — Merodon.

Merodon aberrans Egger, 1860
Merodon abruzzensis van der Goot, 1969
Merodon aeneus Meigen, 1822
Merodon affinis Gil Collado, 1930
Merodon alagoezicus Paramonov, 1925
Merodon albifrons Meigen, 1822
Merodon albonigrum Vujic, Radenkovic & Simic, 1996
Merodon alexeji Paramonov, 1925
Merodon ambiguus Bradescu, 1986
Merodon andalusiacus Paramonov, 1929
Merodon annulatus (Fabricius, 1794)
Merodon antonioi Marcos-García, Vujic & Mengual, 2007
Merodon armipes Róndani, 1843
Merodon arundanus Marcos-García, Vujic & Mengual, 2007
Merodon aureus Fabricius, 1805
Merodon auripes Sack, 1913
Merodon auripilus Meigen, 1830
Merodon avidus (Rossi, 1790)
Merodon bessarabicus Paramonov, 1924
Merodon biarcuatus Curran, 1939
Merodon bolivari Gil Collado, 1930
Merodon cabanerensis Marcos-García, Vujic & Mengual, 2007
Merodon caerulescens Loew, 1869
Merodon caucasicus Portschinsky, 1877
Merodon chalybeatus Sack, 1913
Merodon chalybeus Wiedemann in Meigen, 1822
Merodon cinereus (Fabricius, 1794)
Merodon clavipes (Fabricius, 1781)
Merodon clunipes Sack, 1913
Merodon constans (Rossi, 1794)
Merodon crassifemoris Paramonov, 1925
Merodon crymensis Paramonov, 1925
Merodon crypticus Marcos-García, Vujic & Mengual, 2007
Merodon desuturinus Vujic, Simic & Radenkovic, 1995
Merodon distinctus Palma, 1863
Merodon dobrogensis Bradescu, 1982
Merodon dzhalitae Paramonov, 1926
Merodon elegans Hurkmans, 1993
Merodon equestris (Fabricius, 1794)
Merodon eques (Fabricius, 1805)
Merodon erivanicus Paramonov, 1925
Merodon escalerai Gil Collado, 1929
Merodon escorialensis Strobl, 1909
Merodon femoratoides Paramonov, 1925
Merodon femoratus Sack, 1913
Merodon flavus Sack, 1913
Merodon fractipes Paramonov, 1936
Merodon funestus (Fabricius, 1794)
Merodon geniculatus Strobl, 1909
Merodon haemorrhoidalis Sack, 1913
Merodon hamifer Sack, 1913
Merodon hispanicus Sack, 1931
Merodon hurkmansi Marcos-García, Vujic & Mengual, 2007
Merodon kaloceros Hurkmans, 1993
Merodon karadaghensis Zimina, 1989
Merodon kiritschenkoi (Stackelberg, 1960)
Merodon legionensis Marcos-García, Vujic & Mengual, 2007
Merodon loewi van der Goot, 1964
Merodon longicornis Sack, 1913
Merodon longispinus Marcos-García, Vujic & Mengual, 2007
Merodon lusitanicus Hurkmans, 1993
Merodon luteihumerus Marcos-García, Vujic & Mengual, 2007 
Merodon manicatus Sack, 1938
Merodon mariae Hurkmans, 1993
Merodon minutus Strobl, 1893
Merodon nanus Sack, 1931
Merodon natans (Fabricius, 1794)
Merodon nigritarsis Róndani, 1845
Merodon parietum Wiedemann in Meigen, 1822
Merodon planiceps Loew, 1862
Merodon pruni (Rossi, 1790)
Merodon quercetorum Marcos-García, Vujic & Mengual, 2007
Merodon rubidiventris Costa, 1884
Merodon ruficornis Meigen, 1822
Merodon rufipess Sack, 1913
Merodon rufus Meigen, 1838
Merodon segetum (Fabricius, 1794)
Merodon spicatus Becker, 1907
Merodon spinitarsis Paramonov, 1929
Merodon splendens Hurkmans, 1993
Merodon strobli Bradescu, 1986
Merodon stukei Hauser & Hurkmans, 1997
Merodon tener Sack, 1913
Merodon teruelensis van der Goot, 1966
Merodon testaceoides Hurkmans, 1993
Merodon toscanus Hurkmans, 1993
Merodon tricinctus Sack, 1913
Merodon trochantericus Costa, 1884
Merodon unguicornis Strobl, 1909
Merodon velox Loew, 1869

Примечания 

M